Драсена () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Президенти-Пруденти. Население составляет 	116 149	 человек (на 2010 год). Площадь — 	2 864,063	 км². Плотность населения — 	40,55	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 611 819 016,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5632,21 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,779 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Драсена
 Жункейрополис
 Монти-Кастелу
 Нова-Гуатапоранга
 Ору-Верди
 Панорама
 Паулисея
 Санта-Мерседис
 Сан-Жуан-ду-Пау-д’Алью
 Тупи-Паулиста

Микрорегионы штата Сан-Паулу